Бенсон има више значења:
 Округ Бенсон (Северна Дакота)
 Бенсон (Јута)
 Бенсон (Вермонт)
 Бенсон (Аризона)
 Бенсон (Илиноис)
 Бенсон (Минесота)
 Бенсон (Пенсилванија)
 Бенсон (Северна Каролина)